Schapira ist ein Familienname, zur Herkunft und Bedeutung des Namens siehe Spira, Namensträger sind:
 Amitzur Schapira (1932–1972), israelischer Trainer
 Carl Schapira (1879–1957), deutsch-amerikanischer Ingenieur und Kunstsammler
 Chaim-Mosche Schapira (1902–1970), israelischer Politiker, Minister und Knesset-Abgeordneter
 Esther Schapira (* 1961), deutsche Journalistin
 Hermann Schapira (1840–1898), deutscher Mathematiker und Zionist
 Ja’akov Schimschon Schapira (1902–1993), israelischer Politiker
 Jitzhak Schapira (* 1966), israelischer Rabbiner
 Manuel Schapira (* 1972), französischer Filmregisseur
 Meir Schapira (auch Yehuda Meir Shapiro; 1887–1933), chassidischer Rabbiner

 Rachel Schapira (* 1945), israelische Dichterin, Songwriterin und Texterin

Siehe auch:
 Shapira
 Schapiro
 Shapiro
 Schapire
 Spira

Familienname